Бобрович () — українське, польське прізвище.

Персоналії 

 Бобрович Валерій — український військовий діяч, Головний командир УНСО
 Бобровіч Ян Непомуцен — польський композитор, музикант-віртуоз (гітара), видавець

Примітки 

Українські прізвища